Леони́д Влади́мирович Никола́ев:
 Николаев, Леонид Владимирович (1878—1942) — русский советский пианист и композитор, профессор Ленинградской консерватории.
 Николаев, Леонид Владимирович (1940—2009) — российский дирижёр, профессор Московской консерватории.